Boschi ist der Familienname folgender Personen:

 Enzo Boschi (1942–2018), italienischer Geophysiker
 Giovanni Carlo Boschi (1715–1788), Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Giulia Boschi (* 1962), italienische Schauspielerin
 Giulio Boschi (1838–1920), italienischer Bischof
 Giuseppe Maria Boschi (um 1675 – nach 1744), italienischer Opernsänger (Bass)
 Hélène Boschi (1917–1990), französisch-schweizerische Pianistin
 Luca Boschi (* 1972), san-marinesischer Politiker
 Maria Elena Boschi (* 1981), italienische Politikerin